Ambelau (lud)
 język ambelau
 Ambelau (wyspa)